Callitriche est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner un genre et deux espèces différentes de primates simiiformes. Le terme, d'origine grecque, signifie « beau pelage ».

 Le Callitriche désigne le Singe vert (Chlorocebus sabaeus), un singe de l'ancien monde du groupe des cercopithèques. Il a été décrit comme tel par le comte de Buffon d'après le nom donné par les anciens Grecs à un singe africain au « poil élégant ».
 Le Callitriche peut également désigner le Grivet (Chlorocebus aethiops), autre singe du même genre pouvant inclure le précédent en tant que sous-espèce pour certains auteurs. C'est plus probablement le « callithrix » antique notamment cité par Pline l'Ancien).
 Les callitriches, au pluriel, désignent l'ensemble des espèces du genre Callithrix, plus communément appelées ouistitis. Le genre Callithrix a été créé par Erxleben en l'honneur de cette créature mythique.

Références 

Homonymie
Primate (nom vernaculaire)
Nom de primate ambigu